Boegner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Boegner (1851–1912), französischer evangelischer Geistlicher
 Jean-Marc Boegner (1913–2003), französischer Diplomat
 Marc Boegner (1881–1970), französischer evangelischer Geistlicher
 Michèle Boegner (* 1941), französische Pianistin
 Paul Boegner (1845–1918), französischer Präfekt
 Philippe Boegner (1910–1991), französischer Journalist

 Siehe auch
 Bogner